Вильхо Иммануэль Туулос (; 26 марта 1895 — 2 сентября 1967) — финский легкоатлет, олимпийский чемпион.

Вильхо Туулос родился в 1895 году в Тампере (Великое княжество Финляндское). В 1920 году на Олимпийских играх в Антверпене он завоевал золотую медаль в тройном прыжке. В 1924 году на Олимпийских играх в Париже он завоевал бронзовую медаль в тройном прыжке; также принял участие в соревнованиях по прыжкам в длину, но там стал лишь четвёртым. В 1928 году на Олимпийских играх в Амстердаме он вновь завоевал бронзовую медаль в тройном прыжке и опять ничего не добился в прыжках в длину.

Ссылки 
 

Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1920 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1924 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1928 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 1920 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1924 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1928 года
Прыгуны тройным Финляндии
Олимпийские чемпионы от Финляндии
Олимпийские чемпионы по лёгкой атлетике